Сан Матео Јукутиндо има више значења:

 Општина Сан Матео Јукутиндо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Јукутиндо (Сан Матео Јукутиндо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику